

Топонимика 						
 Ашен () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Ашен () — коммуна во французском департаменте Ньевр.
 Ашен (Шёнбах, ) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Искусство 
 Ашен () — вымышленная раса в научно-фантастическом телесериале Звёздные врата: SG-1.